The Street Singer, comédie musicale
 The Street Singer, film américain sorti en 1912
 The Street Singer, film britannique sorti en 1937